

Saint chrétien 

 Bérard de Carbio (-1220) et ses compagnons, martyrs franciscains au Maroc.

Patronyme 

 Adolphe Bérard (1870-1946), chanteur français ;
 Alexandre Bérard (1859-1923), député français ;
 André Bérard (1940-), homme d'affaires québécois ;
 André Bérard (1871-1948), architecte français ;
 Armand Bérard (1904-1989), diplomate français ;
 Auguste Bérard (1796-1852), navigateur français ;
 Auguste Bérard (1802-1846), cadet de Pierre Honoré, chirurgien français ;
 Bryan Berard (1977-), hockeyeur américain ;
 Charly Bérard (1959-), coureur cycliste français ;
 Christian Bérard (1902-1949) peintre français ;
 Édouard Bérard (1825-1889), chanoine valdôtain ;
 Édouard Bérard (1843-1912), architecte français ;
 Ernest Bérard (1829-1914), homme politique français ;
Évremond de Bérard (1824-1881), artiste peintre ;
 Frédéric Bérard (1789-1828), médecin français ;
 Jacques Bérard (1929-2014), homme politique français ;
 Jacques Étienne Bérard (1789-1869), chimiste et physicien français ;
 Jean Bérard (1818-1893), homme politique français ; 
 Jean Bérard (1908-1957), fils de Victor, historien de la Grèce antique, spécialiste de la colonisation grecque ;
 Jean Bérard (1908-1979), cinéaste français.
 Judith Bérard (1970-), auteure-compositrice-interprète canadienne ;
 Julien Bérard (1987-), coureur cycliste français ;
 Leah Berard (1978-), arbitre américaine ;
 Léon Bérard (1876-1960), homme politique français ;
 Léon Bérard (1870-1956), médecin français, pionnier de la cancérologie ;
 Louis Bérard (1783-1859), homme politique, industriel et administrateur français ;

 Louis Bérard-Blay (1827-1909), avocat et homme politique français, député de la Savoie ;
 Paul Bérard (1836-1921), chimiste français ;
 Pierre Honoré Bérard (1797-1858), dit Bérard aîné, frère aîné d'Auguste, médecin français ;
 Stéphane Bérard (1966-), artiste français
 Sylvie Bérard (1965-), écrivain canadien ;
 Tomas Bérard ou Thomas Béraud (?-1273), dix-neuvième Grand maître de l'ordre du Temple ;
 Victor Bérard (1864-1931), helléniste et homme politique français.

Toponyme 

 Bérard, ancien nom de la commune d'Aïn Tagourait en Algérie.
 Le Ménil-Bérard, commune française du département de l'Orne ;
 Grand Bérard, sommet du massif du Parpaillon ;
 Berard Beach (Saskatchewan), hameau canadien du Saskatchewan ;
 Rivière Bérard, fleuve canadien tributaire du Lac aux Feuilles au Québec ;
 en Haute-Savoie :
 réserve naturelle nationale du Vallon de Bérard ;
 l'aiguille de Bérard ;
 la petite aiguille de Bérard ;
 le col de Bérard ;
 le glacier de Bérard ;
 le refuge de la Pierre à Bérard ;
 l'Eau de Bérard.
 le Grand Bérard, sommet du massif du Parpaillon () ;
 Centre Léon-Bérard, centre de lutte contre le cancer de la région Rhône-Alpes à Lyon.
 Crêt-Bérard, centre de rencontres dans le canton de Vaud (Suisse).